Управляющие символы форматирования египетских иероглифов () — блок стандарта Юникод. Содержит девять символов для форматирования квадратов для Египетского иероглифического письма.

Список символов

Компактная таблица

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

Примечания 

Египетское письмо